Дін () — чоловіче особове ім'я, іноді використовується як середнє ім'я. Походить від , що означає «ченець або сановник, відповідальний за (10) інших», та , що означає «керівник (очільник) групи (10-ти)». Dean також означає «долина» в давньоанглійській мові та «закон» на івриті. Dean або також Deen означає «релігія» (поклоніння, смиренність, віра, богобоязливість, єдинобожжя) або «спосіб життя» арабською мовою.

Відомі носії імені:
 Дін Ачесон (; 1893—1971) — американський політик, 51-й Державний секретар США (1949—1953).
 Дін Бенджамін Мак-Лафлін (; 1901—1965) — американський астроном.
 Дін Берроу (; 1951) — прем'єр-міністр Белізу з 8 лютого 2008 року.
 Дін Девлін (; 1962) — американський кінорежисер, сценарист, продюсер, телережисер і актор.
 Дін Джаггер (; 1903—1991) — американський актор, лауреат премії «Оскар» (1950).
 Дін Емброус (, уроджений ; 1985) — американський професійний реслер.
 Дін Ендрюс (; 1963) — британський актор.
 Дін Канді (; 1946) — американський кінооператор.
 Дін Кейн (; 1966) — американський актор.
 Дін Коллінс (, уроджений ; 1917—1984) — американський ліндіхоппер, хореограф і джазовий танцівник.
 Дін Корлл (; 1939—1973) — американський серійний вбивця.
 Дін Кунц (; 1945) — американський письменник у жанрі містики, трилеру та жахів.
 Дін О'Кейн (; 1963.) — професіональний снукерист з Нової Зеландії.
 Дін Рейнольдс (; 1963) — англійський професіональний гравець у снукер.
 Дін Рід (; 1938—1986) — американський співак, кіноактор, кінорежисер.
 Дін Семлер (; 1943) — австралійський оператор і режисер.
 Дін Сміт (; 1931—2015) — американський баскетбольний тренер.
 Дін Сондерс (; 1964) — валлійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Дін Хеллер (; 1960) — американський політик-республіканець.
 Дін Чайновет (; 1968) — канадський хокеїст, захисник.
 Дін Шиелз (; 1985) — північноірландський футболіст, півзахисник.